Östra kyrkogården eller Östra begravningsplatsen är namnet på ett flertal kyrkogårdar på olika orter i Sverige, däribland:

Östra kyrkogården, Göteborg
Östra kyrkogården, Jönköping
Östra begravningsplatsen, Hässleholm
Östra kyrkogården, Karlskoga
Östra kyrkogården, Karlstad
Östra begravningsplatsen, Kristianstad
Östra kyrkogården, Lund
Östra kyrkogården, Malmö
Östra kyrkogården, Norberg
Östra kyrkogården, Nyköping
Östra kyrkogården, Varberg
Östra kyrkogården, Visby
Östra kyrkogården, Västerås
Östra begravningsplatsen, Östersund